Ixoée ist der Familienname folgender Personen:
 Judicaël Ixoée (* 1990), neukaledonischer Fußballspieler
 Steve Ixoée (* 1988), neukaledonischer Fußballspieler